Se llama tiradera a una flecha larga y maciza fabricada de junco que los indios disparaban con la ayuda de una correa. 

Se caracterizaba por tener el casquillo formado por astas de ciervo muy labradas y afiladas lo que hacía que la herida causada por esta arma fuera sumamente peligrosa.

Referencias 
Diccionario militar, J.D.W.M., 1863

Armas blancas